Квак Тхэхви, Квак Тхэ Хви (; 8 июля 1981, Чхильгок, Республика Корея) — южнокорейский футболист, защитник. Выступал за сборную Республики Корея.

Карьера

Клубная 
Квак Тхэ Хви на студенческом уровне выступал за команду университета Чунан. С 2005 по 2007 год выступал за «Сеул», а затем до 2009 года — за «Чоннам Дрэгонз». В 2010 году перешёл в команду Джей-Лиги «Киото Санга».

Защитник дебютировал в новой команде 7 марта 2010 года в матче чемпионата против «Виссел Кобе»
.
1 мая 2010 года Квак Тхэ Хви забил первый гол за японский клуб, поразив с передачи Диего Соузы ворота Такаси Китано из клуба «Омия Ардия»
.
По итогам сезона Квак сыграл за «Киото» 24 матча, в которых забил 2 гола. Команда же, заняв в чемпионате предпоследнее место, покинула Дивизион 1 Джей-Лиги, и корейский футболист вернулся на родину, став игроком «Ульсан Хёндэ».

Квак Тхэ Хви сыграл первый матч за «Ульсан» 6 марта 2011 года (против «Тэджон Ситизен»)
.
20 марта 2011 года в матче 3-го тура чемпионата защитник помог своей команде одержать первую победу в сезоне. На 67-й минуте поединка против «Кванджу» он реализовал пенальти, сравняв счёт, а за 4 минуты до конца встречи вновь поразил ворота Пак Хо Джина (ударом головой после подачи Чхве Джэ Су со штрафного)
.
Всего за 2 сезона в «Ульсан Хёндэ» Квак сыграл 60 матчей и забил 10 голов. В 2012 году футболист в составе клуба стал победителем Лиги чемпионов АФК, забив гол в финальном матче
,
после чего принял решение продолжить карьеру в Саудовской Аравии и заключил контракт с клубом «Аль-Шабаб».

В первом же матче за саудовский клуб, 13 февраля 2013 года, Квак Тхэ Хви забил гол в ворота «Аль-Раида»
.
Всего за время пребывания в команде защитник сыграл в чемпионате страны 16 матчей и забил 2 гола, стал финалистом Саудовского кубка чемпионов и сыграл 9 матчей в Лиге чемпионов АФК 2013.

В конце 2013 года Квак стал игроком «Аль-Хиляля». Впервые сыграл за команду 28 декабря 2013 года и уже на 12-й минуте матча с «Аль-Иттифаком» поразил ворота Мохаммада Шарифи
.
В первый же сезон пребывания в клубе футболист стал вице-чемпионом страны и финалистом кубка наследного принца.

В сборной 
Квак Тхэ Хви дебютировал в сборной Южной Кореи 30 января 2008 года в товарищеском матче с командой Чили
.
В следующем своём матче за сборную, отборочном матче к чемпионату мира 2010 против Туркменистана, защитник сумел поразить ворота Байрамнияза Бердыева
.
В 2008 году футболист в составе сборной принял участие в чемпионате Восточной Азии и стал его победителем, сыграв в рамках турнира 3 матча и забив гол 17 февраля в ворота китайцев
.

В 2009 году Квак за сборную не выступал, а в феврале 2010-го вновь принял участие в 2 матчах чемпионата Восточной Азии, а затем — в 4-х товарищеских матчах, однако в заявку сборной на чемпионат мира защитник не попал. После мундиаля Квак Тхэ Хви сыграл за сборную ещё в 2 товарищеских матчах, а в январе 2011 года был включён в заявку национальной команды на Кубок Азии.

В первом же матче на турнире (против Бахрейна) Квак Тхэ Хви был удалён с поля
.
Пропустив поединок группового этапа с австралийцами, защитник затем сыграл с командами Индии (на групповом этапе) и Узбекистана (в матче за 3-е место), в остальных встречах оставшись на скамье запасных.

В рамках отборочного этапа к чемпионату мира 2014 Квак сыграл 10 матчей, забил 2 гола, и попал в заявку команды на финальную часть турнира.

Статистика

Достижения 
 Сборная Республики Корея
 Бронзовый призёр Кубка Азии: 2011
 Чемпион Восточной Азии: 2008
 Вице-чемпион Восточной Азии: 2010

 «Ульсан Хёндэ»
 Победитель Лиги чемпионов АФК: 2012
 Обладатель Кубка южнокорейской лиги: 2011

 «Аль-Шабаб»
 Финалист Саудовского кубка чемпионов: 2013

 «Аль-Хиляль»
 Вице-чемпион Саудовской Аравии: 2013/14
 Финалист кубка наследного принца: 2013/14

Примечания 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Игроки ФК «Сеул»
Игроки ФК «Чоннам Дрэгонз»
Игроки ФК «Киото Санга»
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «Аш-Шабаб» Эр-Рияд
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Игроки ФК «Кённам»